Pietro del Portogallo (in spagnolo e portoghese Pedro de Portugal) può riferirsi a vari re e principi portoghesi:

Re
Pietro I del Portogallo (1320-1367).
Pietro II del Portogallo (1648-1706).
Pietro III del Portogallo (1717-1786).
Pietro IV del Portogallo (1789-1834), noto anche come Pietro I imperatore del Brasile.
Pietro V del Portogallo (1837-1861).

Príncipi
Pietro I di Urgel (1187-1258), figlio di Sancho I del Portogallo.
Pietro, duca di Coimbra (1392-1449), figlio di Giovanni I del Portogallo.
Pietro II del Brasile (1825-1891), figlio di Pietro IV del Portogallo.